HAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 671 амінокислот, а молекулярна маса — 75 506.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, автофагія, біогенез та деградація війок, екзоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мітохондрії, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, лізосомі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки